Nora Fatehi (Montreal, 6 februari 1992) is een Marokkaanse danseres/actrice, opgegroeid in Canada die nu in India woont en voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie 
Fatehi is van Marokkaanse afkomst, geboren en opgegroeid in Canada. Ze ging in 2013 naar India om iets te doen met haar dans en acteertalent.

Filmografie

Films

Videoclips

Externe link 
 

Indiaas acteur